154-й пехотный Дербентский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

Формирование и кампании полка 

Дербентский полк учреждён 6 ноября 1863 г., при формировании на Кавказе 3-х новых дивизий (38-й, 39-й и 40-й), в составе 3-х батальонов из 6-го резервного батальона Ставропольского пехотного полка и резервного Кавказского линейного № 2 батальона (сформированного 14 июля 1841 г.). Тотчас по сформировании Дербентский полк был назначен в состав Пшехского отряда, с которым и принял участие в Хукучинской экспедиции. 25 марта 1864 г. полк назван 154-м пехотным Дербентским полком; 1 августа 1874 г. в полку сформирован 4-й батальон, на образование которого поступил 14-й Кавказский линейный батальон (сформированный в 1834 г. из 3-го батальона упразднённого 40-го егерского полка).

Дербентский полк принимал участие в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. и особенно отличился 2 октября при взятии штурмом Орлокских высот. На долю Дербентского полка выпал штурм горы Шатыр-Оглу. Под градом пуль, с криком «ура», полк лихо ударил в штыки и взял первый завал. Предстояло взять высоту, к северу от Шатыр-Оглу, господствующую над всей местностью до Визинкея и Базарджика. Дербентцы под расстрелом турок поднимались по страшным крутизнам более получаса и, добравшись до первого редута, бросились в штыки и выбили турок. Следуя по пятам за турками, полк очистил высоту и к ночи овладел ею совершенно. 3 октября полк отличился при взятии Визинкейских высот. 13 октября 1878 г. всем 4-м батальонам полка Высочайше пожалованы Георгиевские знамёна, с надписью: «За взятие штурмом Орлокских высот 2 октября 1877 г.». Кроме того, 13-я рота имеет нагрудные знаки для офицеров и на головные уборы для нижних чинов, с надписью: «За отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 г.», пожалованные 20 июня 1865 г. стрелковой роте Кавказского линейного № 14 батальона.

В Первой мировой войне полк действовал в составе 1-го Кавказского армейского корпуса, сражался в июльской операции 1915 г. и отличился при разгроме турок под Эрзерумом.

Полковой праздник — 30 августа.

Командиры полка 
 24.11.1871 — 08.11.1877 гг. — полковник Ковторадзе, Алексей Гаврилович
 1882 г. — полковник Козловский
 1897 г. - Клопотовский, Николай Львович
 3.01.1906 — после 1.11.1907 гг. — полковник Добржинский, Дионисий Антонович
 14.12.1907 — после 31.01.1913 гг. — полковник Троицкий, Михаил Иванович
 1915—1916 гг. — полковник Нижерадзе, Константин Константинович
 1917 г. — Демяник, Николай Моисеевич

Другие формирования этого имени 
Впервые название Дербентского полка появилось в 1724 г., когда батальоны, оставленные в Персии по окончании Персидского похода 1723 г., были сведены в полки, которым и были присвоены названия занятых провинций. В 1743 г. Дербентский полк был расформирован для пополнения флота.

Примечания

Литература 
 
 
 Корсун Н. Г. Кавказский фронт Первой мировой войны. М., 2004

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1863 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году